

Geografia
 Cabo (geografia) — acidente geográfico
 Cidade do Cabo — capital da África do Sul, sede do poder legislativo
 Cabo (província) — antiga subdivisão da África do Sul
 Los Cabos — município do estado de Baja California Sur, México
 Cabó — município da Catalunha, Espanha
 Arraial do Cabo — município do estado do Rio de Janeiro, Brasil

Outros usos
 Corda — ou cabo; feixe de fibras
 Cabo de aço
 Cabo (náutica) — cordas de utilização naval
 Cabo (militar) — graduação militar
 Rede por cabo — infraestrutura informática
 Televisão a cabo — sistema de difusão de televisão, rádio e outros serviços
 Cable modem — modalidade de acesso à Internet que usa a mesma infraestrutura da televisão a cabo

Desambiguações de tecnologia
Desambiguações de topônimos